Slovo nesmrtelní může mít několik významů:

 Nesmrtelní (Persie) – elitní jednotka perských králů,
 Nesmrtelní (Francouzská akademie) – označení 40 akademiků tvořících Francouzskou akademii,
 Nesmrtelní (seriál) – slovenský televizní seriál z roku 2010,
 slovo bývá v různých mytologiích běžně používáno k označení božských či nadpřirozených entit.